Soultz (dt.: Sulz) ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Soultz-Haut-Rhin im Département Haut-Rhin
Soultz-les-Bains im Département Bas-Rhin
Soultz-sous-Forêts im Département Bas-Rhin

Siehe auch:
 Sulz